Rio Bravo bzw. Río Bravo steht für:

 Rio Bravo, ein Spielfilm von Howard Hawks aus dem Jahr 1959
 Río Bravo (Guatemala), eine guatemaltekische Stadt
 Ciudad Río Bravo, eine mexikanische Stadt
 Rio Bravo (Texas), eine US-amerikanische Stadt 
 Rio Bravo, Passagierschiff im Mittelamerika-Dienst, siehe Rio Panuco (Schiff)
 Rio Bravo, ein Containerschiff, siehe Rio-Klasse
 der mexikanische Name des Flusses Rio Grande